Diependal (gebied), een plassengebied in Midden-Drenthe
 Diependal (plaats), een buurtschap van Epen in Limburge gemeente Gulpen-Wittem
 Diependaal, een hellingbos in de Limburgse gemeentes Beek en Beekdaelen

Zie ook 
 Diependaele